The Outer Limits kan verwijzen naar de volgende twee tv-series:
 The Outer Limits (1963)
 The Outer Limits (1995)